Autoritarisme (politicologie), een bepaald politiek systeem
Autoritarisme (psychologie), persoonlijkheidskenmerken die voorspellen dat een individu een sterke neiging naar fascistische en antidemocratische overtuigingen en gedragingen zal hebben